Doctor Belisario Domínguez kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Doctor Belisario Domínguez, Las Margaritas, Chiapas, 
 Doctor Belisario Domínguez, Tonalá, Chiapas, 
 Doctor Belisario Domínguez, Juárez, Chiapas, 
 Doctor Belisario Domínguez, Villa Corzo, Chiapas, 
 Doctor Belisario Domínguez, Socoltenango, Chiapas, 
 Doctor Belisario Domínguez, Escuintla, Chiapas, 

Robotskapade Mexikoförgreningar